FC Schaffhausen is een Zwitserse voetbalclub uit de stad Schaffhausen in het gelijknamige Duitstalige kanton. De geel-zwarte club is een van de oudste van het Alpenland; er zijn slechts acht nog bestaande clubs uit Zwitserland die ouder zijn.

Geschiedenis
In 1896 werd de club opgericht als Football Club Victoria. Het kent een rijke geschiedenis, want men speelde meermaals enkele seizoenen achtereenvolgens op het hoogste voetbalniveau. Echter, in het seizoen 2010/2011 degradeerde de club naar de 1. Liga, het toenmalige derde niveau. Na een jaar kon men weer promoveren, maar door de competitiehervorming bleef men op het derde niveau actief, namelijk in de Promotion League. In het eerste seizoen, in 2012/2013, werd men direct kampioen en speelt het weer in de Challenge League. Sindsdien zou men uitkomen op het tweede voetbalniveau.

Vanwege de verscherpte eisen van de Zwitserse voetbalbond kreeg de stad Schaffhausen in 2017 een nieuw stadion ter beschikking: het LIPO Park. Tot en met 2016 speelde FC Schaffhausen in Stadion Breite.

Erelijst 
Beker van Zwitserland
Finalist: 1988, 1994

Geschiedenis

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

Schaffhausen, FC
Sport in Schaffhausen